El nombre José Gonzalvo puede hacer referencia a:

José Gonzalvo Falcón (1920-1978), más conocido como "Gonzalvo II" o "Pepe Gonzalvo", futbolista, entrenador y directivo del F. C. Barcelona;
José Gonzalvo Vives, (1929-2010), escultor aragonés.